Дуб Макси́ма Железняка́ — экземпляр дуба, названный в честь Максима Железняка, одного из лидеров Колиивщины (1768). Растёт в урочище Холодный Яр Чигиринского района Черкасской области.

Возраст дерева — более . Высота дуба около , ствол имеет обхват .

Его называют младшим братом знаменитого дуба Робина Гуда из Шервудского леса.

В 1997—1998 годах дерево стало чахнуть, усыхать. Чтобы спасти дерево, учёные пробурили скважины и закачали специальные удобрения, а также применили старинный метод — закопали под дубом несколько коровьих туш. Так была оздоровлена корневая система дуба, и дерево ожило буквально на глазах.

Тысячелетний дуб Максима Железняка — свидетель многих исторических событий. Под этим деревом собирались гайдамаки, планируя набеги на поместья помещиков. По преданию, дуб Железняка имеет волшебную силу. Отдохнув под его пышной кроной, каждый путешественник обретёт силы в достижении желаемого.

В 2010 году дуб Максима Железняка стал одним из семнадцати Национальных деревьев Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 

Ботанические памятники природы
Чигиринский район
Знаменитые деревья Украины
Экземпляры растений, названные в честь людей
Дубы